{| style=float:right
 | 
«Дрібний фермер» () — французький драматичний фільм 2017 року, повнометражний режисерський дебют Юбера Шаруеля. Світова прем'єра відбулася 20 травня 2017 року на 70-му Каннському міжнародному кінофестивалі, де фільм брав участь у програмі секції Міжнародний тиждень критиків .

Сюжет 
Тридцятирічний П'єр займається розведенням молочної худоби. Його життя обертається навколо ферми, сестри-ветеринара та літніх батьків, чию худобу йому також довелося взяти на себе. Коли у Франції спалахує епідемія зооноза, П'єр помічає в однієї зі своїх тварин ознаки хвороби. Він не може дозволити собі втратити ціле стадо, ці тварини — все, що в нього є. І він зробить все можливе, щоб врятувати їх.

У ролях

Знімальна група

Нагороди та номінації

Примітки

Посилання 
    (станом на 9.01.2018)
 «Дрібний фермер»  на сайті Cineuropa

Фільми Франції 2017
Фільми-драми Франції
Фільми французькою мовою
Дебютні фільми режисерів